Кейсса́к-ле-Вінь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Ліможа, 34 км на південь від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 198,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Кейссак-ле-Вінь 
 Кейссак-ле-Вінь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кейссак-ле-Вінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез